Furnerius ist ein großer Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Mare Fecunditatis und des Kraters Petavius, südöstlich von Stevinus. Südwestlich von Furnerius befindet sich der kleinere Krater Fraunhofer.

Der Kraterrand ist stark erodiert und teilweise eingeebnet, das Innere ist weitgehend eben.
Durch den nordöstlichen Teil zieht sich in südöstlicher Richtung die Mondrille Rima Furnerius.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Jesuiten, Mathematiker und Geographen Georges Fournier offiziell benannt.

Der Name erscheint ursprünglich auf der Mondkarte des Giovanni Battista Riccioli von 1651 als „Furnerius Soc. I“, wobei „Soc. I“ für Societas Jesu, den Orden der Jesuiten, steht. 
Zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Nomenklatur und der Publikation scheint durch eine Fehlschreibung des Namens der Bezug verloren gegangen zu sein. Die Benennung wurde seitdem zurückgeführt auf einen französischen Mathematiker namens „Georges Furner“ (fl. 1643).

Weblinks 
 
 Furnerius auf The-Moon Wiki
 The Lunar Crater Furnerius and the Mystery of Schroters Dome

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)